Radkowice ist Name dreier polnischer Dörfer in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Radkowice (Chęciny) in der Gemeinde Chęciny
 Radkowice (Pawłów) in der Gemeinde Pawłów
 Radkowice-Kolonia in selbiger Gemeinde